Insula Monștrilor (în engleză: Monster Beach) este un serial de televiziune australian creat de Bruce Kane și Maurice Argiro. Este produs de compania Bogan Entertainment Solutions și Fragrant Gumtree Entertainment. Premiera originală a serialului a fost pe data de 11 aprilie 2020 pe canalul Cartoon Network Australia. Acest serial este animat de Studio Moshi în Australia iar în Malaysia de Inspidea. În România serialul se difuzează pe Cartoon Network.

Distribuție 

 Kazumi Evans - Jan 
 Elishia Perosa - Dean 
 Rove McManus - Potaie (The Mutt), Dr.Knutt, Hodad 
 Bill Newton - Brainfreeze 
 Kelly Sheridan - Widget 
 Brian Dobson - Gardianul (Lost Patrol)
 Nadeen Lightbody - Amphibia 
 Patrick Crawley - Mad Madge 
 Hiro Kanagawa - Stress Leave 
 Stephen Hell - Butterfield 
 Brian Drummond - The Tikis 
 Garry Chalk - Uncle Woody

Episoade

Referințe 

Seriale australiene